Kendal est un nom propre.

Patronyme
 Felicity Kendal (née en 1946), actrice britannique ;

Toponyme
 Kendal, ville d'Afrique du Sud, où se situe la centrale thermique de Kendal ;
 Kendal, ville du Royaume-Uni ;
 Kendal, ancienne ville des États-Unis dans l'Ohio ;
 Kendal, ville indonésienne de la province de Java central;
 Kabupaten de Kendal, kabupaten indonésien de la province de Java central.

Voir aussi
 Kendall

Homonymie